Plusieurs souverains ont porté le nom de Rodolphe III:
Rodolphe III de Bourgogne (970-1032), roi de Bourgogne transjurane ;
Rodolphe III de Bade-Bade, co-margrave de Bade (1288-1332) ;
Rodolphe III d'Autriche, duc d'Autriche (1298-1307) ;
Rodolphe III de Saxe (1367-1419), 
duc de Saxe-Witteberg, prince-électeur de Saxe.
 Rodolphe III fondateur de la dynastie Habsbourg-laufenbourg.